Nat Young peut faire référence à :
 Robert Harold Young, surfeur professionnel australien né en 1947, champion du monde en 1966 et 1970 ;
 Nat Young, surfeur professionnel américain né en 1991.